Marc López e Rafael Nadal eram os atuais campeões, mas Nadal decidiu não participar este ano. López jogou ao lado Marcel Granollers, mas perderam na segunda rodada para Alexander Peya e Bruno Soares. Bob e Mike Bryan conquistaram o título, derrotando Treat Conrad Huey e Jerzy Janowicz na final por 6–3, 3–6, [10–6].

Cabeças de chave

 ' Bob Bryan /  Mike Bryan (Campeões)
  Marcel Granollers /  Marc López (Segunda rodada)
  Mahesh Bhupathi /  Daniel Nestor (Primeira rodada)
  Max Mirnyi /  Horia Tecău (desistiram)

<li>  Robert Lindstedt /  Nenad Zimonjić (Primeira rodada)
<li>  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (Primeira rodada)
<li>  Jürgen Melzer /  Leander Paes (desistiram)
<li>  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (Primeira rodada)

Chave

Finais

Metade superior

Metade inferior

Ligações externas
 Chave de duplas

D